

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

990-е п. н. е.